Xi’an Qu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xi'an Qu (härad i Kina, Jilin), 
 Xi'an Qu (härad i Kina, Heilongjiang), 

Robotskapade Kinaförgreningar